Agrobacterium rhizogenes (inzwischen Rhizobium rhizogenes ( et al. 1930)  et al. 2001) ist eine Art (Spezies) pflanzenpathogener, gramnegativer Bodenbakterien. Sie gehört zur Alpha-Klasse der Proteobakterien (Alphaproteobacteria).

Rhizobium rhizogenes ist verwandt beispielsweise mit Agrobacterium tumefaciens aus derselben Familie Rhizobiaceae und hat eine ähnliche Lebensweise. Neben seiner chromosomalen DNA enthält es ein Plasmid (Ri-Plasmid). Rhizobium rhizogenes ist in der Lage, verletztes Pflanzengewebe zu infizieren und die T-DNA (Plasmid-DNA) in das pflanzliche Genom zu übertragen. Die Pflanze wird dadurch angewiesen, sogenannte Haarwurzeln auszubilden, die aus der infizierten Stelle wachsen. Je nach Bakterienstamm kann das Wurzelwachstum an fast jedem Pflanzengewebe stattfinden (zum Beispiel auch an den Blüten). Durch die Übertragung der T-DNA wird die Pflanze außerdem dazu veranlasst, Opine zu bilden, die eine Kohlenstoff- und Stickstoffquelle für das Bakterium darstellen. Die Pflanze selbst kann die Opine nicht verwerten.

Ähnlich wie bei Agrobacterium tumefaciens wird der Gen-Übertragungsmechanismus von Agrobacterium rhizogenes in der Biotechnologie zur Transformation von Pflanzen benutzt.

Quellen 
 M. C. Intrieri, M. Buiatti: The horizontal transfer of Agrobacterium rhizogenes genes and the evolution of the genus Nicotiana. In: Mol Phylogenet Evol. Band 20, Nr. 1, Jul 2001, S. 100–110.
 V. Veena, C. G. Taylor: Agrobacterium rhizogenes: recent developments and promising applications. In: Vitro Cell.Dev.Biol-Plant. Band 43, 2007, S. 383–403.

Einzelnachweise 

Hyphomicrobiales
Pflanzenkrankheit
Hyphomicrobiales (Ordnung)